Ива́н Ткаче́нко:
 Ткаченко, Иван Валерьевич (род. 1964) — министр здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики (2000—2011).
 Ткаченко, Иван Васильевич (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ткаченко, Иван Гурович (1919—1994) — советский украинский педагог, Герой Социалистического Труда.
 Ткаченко, Иван Леонидович (1979—2011) — российский хоккеист.
 Ткаченко, Иван Максимович (1910—1955) — уполномоченный НКВД — НКГБ СССР по Литовской ССР, генерал-лейтенант.
 Ткаченко, Иван Филиппович (1916—1945) — Герой Советского Союза.